A CTM2000 era uma categoria de Stock Car do automobilismo brasileiro. 

Foi idealizada por iniciativa da empresa cearense Nordeste Sport Motor com sede em Fortaleza. A principal influência de estilo de campeonato e organização é a DTM. Teria como carro o Proton CTM2000, um carro totalmente fabricado no Ceara, com motor  Volkswagen AP 2.0 e cambio sequencial.

No Brasil a CTM2000 pretende ser uma categoria de base, pelo seu baixo custo. No desenvolvimento do projeto da categoria e competição, a empresa fez uma mudança no nome acrescentando o subtítulo de Stock Nordeste, aludindo ao fato de ser uma categoria onde os carros, apesar de serem todos motando sem nenhuma correlação com carros de montadoras, tem semelhanças com os carros da Stock Car Brasil, que faz uma correlação com os carros das grandes montadoras. Infelizmente não foi adiante.

Super Sport Cup 
Em 2011, foi anunciado a categoria Super Sport Cup, em São Paulo. Ela usaria os carros da CTM2000 e fazia parte de um show automotivo chamado Adventure 3 day. Seria dividida em duas categorias, a Master, usando os motores originais da categoria (Volkswagen AP 2000) e pneus slick, e a Light, com motores  Volkswagen AP 1.6Mi e pneus radiais. Os grids seriam limitados a 35 carros na Master e 45 carros na Light. Não houve interesse pela categoria e o projeto foi abandonado.

Ver também 
 Stock Car Brasil
 Stock Car Light

Automobilismo do Ceará
Automobilismo do Brasil
Stock Car Brasil